Vom vietnamesischen Eigennamen Nguyen Van Hien gibt es verschiedene Schreibweisen, die unterschiedlichen diakritischen Zeichen bedeuten auch eine leicht unterschiedliche Aussprache:

Schreibvariante Nguyễn Văn Hiền:

 Simon Hòa Nguyễn Văn Hiền (1906–1973), Bischof der römisch-katholischen Kirche in Vietnam, der 11. Vietnamese, der zum Bischof geweiht wurde
 Nguyễn Văn Hiền (Mathematiker) (* 1943), belgisch-vietnamesischer Mathematiker, an der Université de Namur tätig
 Nguyễn Văn Hiền (Richter und Politiker) (* 1954), Oberster Richter am Obersten Volksgerichtshof Vietnams 2002 bis 2007, Abgeordneter und Vorsitzender des Justizausschusses der Nationalversammlung
 Nguyễn Văn Hiền (Geschäftsmann) (* 1957), deutsch-vietnamesischer Geschäftsmann und Gründer des Dong Xuan Centers
 Nguyễn Văn Hiền (Wirtschaftswissenschaftler), tätig an der Industrie-Universität, Hanoi (HaUI,Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội)
 Nguyễn Văn Hiền (Generalmajor) (* 1967), Generalmajor und stellvertretender Kommandeur der vietnamesischen Luftwaffe, Stabschef der Luftverteidigung

Schreibvariante Nguyễn Văn Hiến:
 Nguyễn Văn Hiến (Admiral und Politiker) (* 1954), Admiral und Kommandeur der Vietnamesischen Marine, Vize-Verteidigungsminister von 2009 bis 2016, Mitglied der Zentralen Militärkommission und des Zentralkomitees der KPV
 Nguyễn Văn Hiến (Jurist und Politiker) (* 1962), Oberster Richter des Volksgerichts der Provinz Bà Rịa-Vũng Tàu 2016–2021, Mitglied der 13. Nationalversammlung Vietnams in Bà Rịa-Vũng Tàu

Schreibvariante Nguyễn Văn Hiên:
 Nguyễn Văn Hiên (Musiker) (* 1953), vietnamesischer Musiker und Komponist

Schreibvariante Nguyễn Văn Hiển:
 Nguyễn Văn Hiển (Mönch) (1861 – 1933), Geburtsname des Mönchs Thích Chí Thiền, auch als Tổ Phi Lai bekannt, Akteur der buddhistischen Wiederbelebungsbewegung in Vietnam (Chấn hưng Phật giáo)
 Nguyễn Văn Hiển (Politiker und Jurist) (* 1974), Direktor des Gesetzgebungsinstitut der Nationalversammlung Vietnams (Viện Nghiên cứu lập pháp Quốc hội Việt Nam), ständiges Mitglied des Rechtsausschusses der Nationalversammlung